Eckl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Eckl (1900–1959), deutscher Schlosser und Gewerkschafter

 Franz Eckl (1896–1966), österreichischer Fußballspieler und -trainer

 Harald Eckl (* 1953), deutscher Motorradrennfahrer
 Helmut Eckl (* 1947), bayerischer Mundartdichter und Satiriker
 Joachim Eckl (* 1962), österreichischer Künstler
 Michaela Eckl (* 1980), deutsche Volleyballspielerin und Beachvolleyballspielerin
 Otto Eckl (1922–1993), österreichischer Tischtennisspieler
 Peter Eckl (* 1976), österreichischer Handballtrainer
 Vilma Eckl (1892–1982), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Eckel